Toone est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 
 Toone, municipalité américaine située dans le comté de Hardeman dans l'état du Tennessee.

Patronyme 

  (1956-2022), basketteur américain ;
  (1868-1930), joueur et administrateur anglais de cricket ;
  (1910-2005), acteur anglais ;
  (1984-), joueur de rugby à XV néo -zélandais ;
 Philip Toone (1965-), enseignant, notaire et homme politique canadien ;
  (1980), joueur américain de football américain ;
 Tim Toone (1985-), joueur américain de football américain.

Pseudonyme 
 Toone, surnom donné à plusieurs montreurs de marionnettes bruxellois formant une dynastie, tous appelés Toone, diminutif de Antoine, prénom du fondateur Antoine Genty (1804-1890).

Divers 
 Théâtre royal de Toone, théâtre de marionnettes de tradition populaire bruxelloise.

Voir aussi 
 

Patronyme anglais
Patronyme américain